Marcus (lat. Marek) může znamenat:

 Marcus (automobil) – dva automobily Siegfrieda Marcuse
 Marcus (praenomen) – římský praenomen
 Marcus (ostrov) – japonský ostrov (Minami Torišima)
 Marcus – varianta křestního jména Marek

příjmení osob
 Adam Marcus (* 1968) – americký režisér
 Rudolph A. Marcus (* 1923) – americký chemik kanadského původu, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1993
 Siegfried Marcus (1831-1898) – německý automobilový vynálezce a průkopník 

Židovská příjmení